L'elenco è diviso in due pagine:
Prenomi italiani (A-L)
Prenomi italiani (M-Z)